Dette er en liste over svenske monarker, som er konger og regerende dronninger af Sverige, fra ca. år 995 op til nutiden.

Kongerækken 

 
Regenter
Lister over regenter